Detta är en lista över sjöar i Lessebo kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Lessebo kommun.

Lista

Lessebo kommun
 Lista